

Codici 
 BGY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia)
 bgy – codice ISO 639-3 della lingua benggoi

Altro 
 Bgy – abbreviazione di baranggay, la suddivisione amministrativa più piccola delle Filippine